

História 
Fernão Lopes (1380-1460) — escrivão e cronista do Reino de Portugal
Fernão de Magalhães — navegador português
Fernão Dias — bandeirante paulista
Fernão Peres de Trava — nobre galego
Fernão Pires de Andrade — navegador português do século XVI

Geografia 
Fernão (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos

Prenomes